La Vieille Fille peut désigner :
 La Vieille Fille, roman de Balzac (1836) faisant partie de La Comédie humaine ;
 La Vieille Fille (), film d'Edmund Goulding réalisé en 1939 ;
 La Vieille Fille, film français réalisé par Jean-Pierre Blanc en 1972.